Cavaleria ușoară  se poate referi la:

Cavalerie ușoară desemnează o serie de tipuri de unități militare călare, din diferite epoci ale istoriei

 Operetă
 1866 Cavaleria ușoară (Leichte Kavallerie), operetă de Franz von Suppé

 Film
 1927 Cavaleria ușoară) film mut german în regia lui Rolf Randolf
 1935 Cavaleria ușoară film muzical/romantic german, în regia lui Werner Hochbaum
 1935 Cavaleria ușoară film muzical, versiunea franceză a fimului de mai sus, în regia lui Werner Hochbaum